35-ый Чемпионат Дании по шахматам 1944 года проходил в Оденсе в период с 5 по 10 апреля в Fynens Forum. Победил Нильсен, Бьёрн, экс-чемпион Дании 1941,1942 годов. Действующий чемпион 1943 года Эневолльсен, Йенс финишировал вторым. Бронзовый призер чемпионата Дании 1942 года Кристенсен, Альфред вновь завоевал бронзовую медаль. 

За месяц до начала турнира произошел перенос из Хольстебро, поскольку условия в Ютландии во время оккупации не подходили для шахматного турнира.

Сыграно 36 партий, из них известны 17.

Участники 
Шахматист Ларсен не смог играть в последний момент из-за болезни и поэтому количество участников стало нечетным, 9.

Таблица

Примечания

Ссылки 
 Danmarksmesterskabet 1944

Чемпионаты Дании по шахматам
1944 год в шахматах